Українські ентомологи — українські вчені-біологи, що займались або займаються дослідженнями комах.

 Бровдій Василь Михайлович — спеціаліст із жуків-листоїдів
 Гершензон Злата Сергіївна — спеціаліст із молей (Yponomeutidae)
 Гумовський Олексій Васильович — спеціаліст з їздців
 Долін Володимир Гдаліч — спеціаліст із твердокрилих (Coleoptera)
 Єрмоленко Валерій Михайлович — спеціаліст із пильщиків (Hymenoptera, Symphyta)
 Зерова Марина Дмитрівна — спеціаліст з їздців
 Дмитро Зайців (ентомолог) (Dmytro Zajciw)
 Караваєв Володимир Опанасович — спеціаліст із мурашок (Hymenoptera, Formicoidea)
 Кононова Світлана Василівна — спеціаліст з їздців
 Корнєєв Валерій Олексійович — спеціаліст з двокрилих
 Мамонтова Віра Олексіївна — спеціаліст з попелиць (Aphidoidea)
 Матушкіна Наталія Олександрівна — спеціаліст з бабок і функціональної морфології комах
 Некрутенко Юрій Павлович — спеціаліст із денних метеликів (Lepidoptera, Rhopalocera)
 Парамонов Сергій Якович — спеціаліст із систематики мух-бринівок (Diptera, Bombylidae)
 Пучков Василь Георгійович — спеціаліст із систематики та фауністики клопів, або ж напівтвердокрилих (Heteroptera
 Радченко Олександр Григорович — спеціаліст із мурах (Formicidae)
 Савченко Євген Миколайович — спеціаліст із систематики комарів-довгоногів (Diptera, Tipuloidea)
 Сухомлін Катерина Борисівна — спеціаліст із мошок (Diptera, Simuliidae)
 Францевич Леонід Іванович — спеціаліст із фізіології органів чуття у комах
 Шелюжко Лев Андрійович — спеціаліст із денних метеликів (Lepidoptera: Rhopalocera)

Див. також 
 Українське ентомологічне товариство

Посилання 
 Український ентомологічний журнал
 В.П. Федоренко, І.А. Акімов, В.О. Корнєєв. 2010. Українське ентомологічне товариство — 60 років історії. Український ентомологічний журнал (1)1: 3–13.